Cry Me a River:
 Cry Me a River — песня Артура Гамильтона, впервые вышедшая в 1953 году, и затем многократно переизданная и исполненная различными музыкантами.
 Cry Me a River — песня Джастина Тимберлейка 2002 года.
  — альбом 1997 года джазового пианиста